

Musica 
 Die Young – singolo dei Black Sabbath del 1980
 Die Young – album dei Wisdom in Chains del 2005
 Die Young – singolo di Kesha del 2012
 Die Young – singolo di Roddy Ricch del 2018
 Die Young – singolo degli Sheppard del 2019
 Die Young – singolo di Grandson del 2020

Videogiochi 

 Die Young – videogioco del 2019